Dolenja vas je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Dolenja vas, občina Cerknica
 Dolenja vas, občina Novo mesto
 Dolenja vas, občina Prebold
 Dolenja vas, občina Ribnica
 Dolenja vas, občina Divača
 Dolenja vas, občina Železniki
 Dolenja vas, občina Zagorje ob Savi
 Dolenja vas pri Artičah, občina Brežice
 Dolenja vas pri Čatežu, občina Trebnje
 Dolenja vas pri Črnomlju, občina Črnomelj
 Dolenja vas pri Krškem, občina Krško
 Dolenja vas pri Mirni Peči, občina Mirna Peč
 Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, občina Polhov Gradec
 Dolenja vas pri Polici, občina Grosuplje
 Dolenja vas pri Raki, občina Krško
 Dolenja vas pri Temenici, občina Ivančna Gorica
Dolenja vas, del Logatca (prej Dolenji Logatec)
Dolenja vas, Žapuže, občina Ajdovščina
Dolenja vas pri Proseku oz. Kontovelu na Tržaškem (Italija)

Glej tudi 
vas
Dolnja vas
Dolenja Stara vas
Dolenje
Gorenja vas

Naselja v Sloveniji